Dunn kan som auktorsförkortning betyda:

 Emmett Reid Dunn
 Stephen Troyte Dunn

Robotskapade auktorsförkortningar